Vernon é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Paróquia de Vernon (Luisiana)
Condado de Vernon (Missouri)
Condado de Vernon (Wisconsin)

Existe ainda o
Condado de Vernon (Nova Gales do Sul), na Austrália

Desambiguações de topônimos